Karpaty – Carpazi in varie lingue
Karpaty – nave da appoggio russa
Futbol'nyj Klub Karpaty L'viv – società calcistica ucraina